

Cinema 
 Left for Dead – film del 2004 diretto da Ross Boyask
 Left for Dead – film del 2006 diretto da Mark Olesko
 Left for Dead – film del 2007 diretto da Christopher Harrison

Musica 
 Left for Dead – gruppo musicale
 Left for Dead – album degli U.K. Subs del 1986
 Left for Dead – album dei Crazy Horse del 1989
 Left for Dead – traccia dell'album Chimaira dei Chimaira del 2006
 Left for Dead – album dei Lustra del 2006
 Left for Dead – album dei Lääz Rockit del 2008

Televisione 
 Patto di sangue (Left for Dead) – episodio dell'undicesima stagione de L'ispettore Barnaby
 Sepolta viva (Left for Dead) – episodio dell'prima stagione di NCIS

Altro 
 Left 4 Dead – sparatutto in prima persona